Алекса́ндр Кочетко́в:
 Кочетков, Александр Дмитриевич (род. 1961) — чемпион мира по подводному плаванию.
 Кочетков, Александр Петрович (1933—2015) — советский футболист и футбольный тренер.
 Кочетков, Александр Сергеевич (1900—1953) — русский советский поэт и переводчик.
 Кочетков, Александр Степанович (1927—1997) — советский оператор документального кино.